Серге́й Никола́евич Ивано́в (11 июня 1922, Петроград — 5 апреля 1999, Санкт-Петербург) — советский и российский лингвист-, , . Заслуженный работник культуры Узбекской ССР (1968), заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1981).

Биография 
Родился в семье военнослужащего.

Участник Великой Отечественной войны. Окончил Ленинградское артиллерийско-техническое училище. Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985) и медалями.

Выпускник восточного факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.

В 1951—1956 — по направлению — , заместитель директора Бухарского государственного педагогического института им. С. К. Орджоникидзе (Узбекистан).

В 1956—1961 — преподаватель, старший преподаватель, 1961—1972 — доцент, профессор, в 1972—1988 — заведующий кафедрой тюркской филологии Восточного факультета ЛГУ. В 1971 и 1979 удостоен премий ЛГУ.

Читал в ЛГУ курсы «Теоретическая грамматика турецкого языка», «Введение в тюркскую филологию», «Староузбекский язык», «Современный узбекский язык», «Поэтика классической тюркоязычной литературы», «Арабизмы в турецком языке», «Турецкие (старописьменные) тексты особой сложности» и др.

В январе 1958 года защитил диссертацию на соискание кандидата филологических наук («Синтаксические функции формы на -ган в современном узбекском литературном языке»). В 1970 году по совокупности научных трудов (и, в частности, за монографию «Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк») присуждена ученая степень доктора филологических наук.

С 1960 года С. Н. Ивановым опубликованы многочисленные переводы литературы с древних тюркских языков, азербайджанского, татарского, турецкого, туркменского, староузбекского (чагатайского), узбекского, персидского и таджикского языков, выполненные непосредственно с текста оригинала.

Член Союза писателей СССР (1972). В 1972—1992 — руководитель секции художественного перевода в Ленинградской (Санкт-Петербургской) писательской организации, В 1975—1985 годах С. Н. Иванов был председателем Ленинградского тюркологического семинара. С 1996 года — на пенсии.

В Санкт-Петербургском университете проводятся «Чтения памяти С. Н. Иванова».

Отзывы 

Переводческая деятельность С. Н. Иванова, как считают специалисты, не имела и не имеет себе равных ни в мировой тюркологии, ни в русской науке и культуре. Своей задачей как поэта-переводчика С. Н. Иванов считал воспроизведение средствами русского языка духа, формы и содержания восточной классической и новой поэзии — сложных образов и технических приемов, сравнений и игры слов. С. Н. Иванов был не просто переводчиком, но и истолкователем текста в единстве его поэтического содержания и поэтико-образных средств .

Библиография

Монографии 
 Иванов С. Н. Очерки по синтаксису узбекского языка. (Форма на -ган и её произвольные). — Л.: Издательство ЛГУ, 1959;
 Иванов С. Н. Николай Федорович Катанов. Очерк жизни и деятельности. — М.- Л.: Издательство Академии наук СССР, 1962;
 Иванов С. Н. Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк. — Ташкент: Фан, 1969;
 Иванов С. Н. Николай Федорович Катанов (1862—1922). Очерк жизни и деятельности. — М.: Наука, 1973;
 Иванов С. Н. Путь ученого. Turcologica. К 80-летию Андрея Николаевича Кононова. — Л., 1986.
Учебные пособия:

 Иванов С. Н. Арабизмы в турецком языке: Учебное пособие. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1973;
 Иванов С. Н. Курс турецкой грамматики: Учебное пособие. В двух частях. — Л.: Издательство ЛГУ, 1975.

Переводы 
 В красе нетленной предстает: Узбекская классическая лирика XV—XX веков / Перевод со староузбекского и узбекского С. Н. Иванова. — М.: Наука, 1977;
 Тукай, Габдулла. Шурале. Поэма-сказка / Перевод с татарского С. Н. Иванова. — Казань: Татарское книжное издательство, 1989;
 Баласагуни, Юсуф. Благодатное знание / Перевод С. Н. Иванова. — Л.: Ленинградское отделение издательства «Советский писатель», 1990;
 Свиток столетий. Тюркская классическая поэзия XIII—XX вв. / Составление, предисловие, перевод С. Н. Иванова. — Л.: Издательство ЛГУ, 1991;
 Навои, Алишер. Язык птиц / Перевод С. Н. Иванова. — Санкт-Петербург: «Наука», 1993;
 Навои, Алишер. Избранное / Перевод и вступительное слово С. Н. Иванова. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского ун-та, 1996.

Литература 
 Кто есть кто в высшей школе: в 5 т. / Под ред. Ф. И. Перегудова и А. В. Бутрименко; [Междунар. центр науч. и техн. информ.]. — М.: МЦНТИ, 1992. — Т.3. — С. 260;
 Юдакин А. П. Ведущие языковеды мира. — М.: Сов. писатель, 2000. — С.896.
 Милибанд С. Д. Биобиблиографический словарь советских востоковедов / Редкол.: А. И. Бендик (отв. ред.) и др. — М.: Наука, 1975. — С.733;
 Милибанд С. Д. Биобиблиографический словарь отечественных востоковедов с 1917 г.: в 2 кн. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1995. — С.701.
 Отечественные деятели науки и техники на страницах биографических и биобиблиографических словарей и справочников: Аннот. библиогр. указ. (1956—2000 гг.): в 2 ч. / Науч. рук. В. П. Леонов; сост.: Н. В. Бекжанова, А. Э. Жабрева, Н. А. Сидоренко (отв. ред.). — СПб.: Библиотека Российской академии наук, 2014. — Ч. 1. — С. 304.

Ссылки 
 Статья на сайте СПбГУ

Лингвисты СССР
Тюркологи СССР
Лингвисты России
Тюркологи России
Доктора филологических наук
Выпускники восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели вузов Узбекистана
Заслуженные работники культуры Узбекской ССР
Заслуженные деятели науки Узбекской ССР
Члены Союза писателей СССР